Шанже () — французская коммуна в департаменте Майенн региона Пеи-де-ла-Луар.

География 
Коммуна граничит с восемью коммунами, включая префектуру департамента Лаваль. Является частью исторического графства Мэн.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистическая сводка Шанже на сайте INSEE 

Коммуны департамента Майен